David Printz, joueur de hockey sur glace suédois ;
 Eugène Printz, ébéniste et décorateur français ;
 Gisèle Printz, personnalité politique française ;
 Johan Printz, gouverneur de Nouvelle-Suède ;
 Michael L. Printz, bibliothécaire en l'honneur de qui a été nommé le prix Michael L. Printz.

Homonymie de patronyme